Osoby o tym nazwisku:
 Lana Gehring – amerykańska łyżwiarka szybka
 Walter Gehring – szwajcarski zoolog, genetyk
 Wilhelm Gerhard Gehring – niemiecki strażnik obozowy, zbrodniarz wojenny